Rozgrywki rosyjskiej pierwszej ligi w sezonie 1998 były siódmymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 28 marca 1998 roku, zakończyły się natomiast 30 października 1998 roku. W rozgrywkach po raz pierwszy wzięło udział szesnaście drużyn (liga została zredukowana z osiemnastu zespołów), w tym jedna, która awansowała z Pierwszej Dywizji – Urałan Elista. Mistrzowski tytuł po raz trzeci z rzędu wywalczyła drużyna Spartaka Moskwa. Królem strzelców ligi został Oleg Wierietiennikow z Rotoru Wołgograd, który zdobył 22 gole.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: rsssf.com

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 22 gole
  Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 14 goli
  Giorgi Demetradze (Ałanija)
  Władimir Kulik (CSKA)
  Jurij Matwiejew (Rostsielmasz)
 12 goli
  Oleg Tieriochin (Dinamo)
 11 goli
  Walerij Jesipow (Rotor)
 10 goli
  Ilja Cymbałar (Spartak)
 9 goli
  Siergiej Siemak (CSKA)
  Jewgienij Durniew (Urałan)
  Wiaczesław Gieraszczenko (Czernomoriec)
  Wiktor Bułatow (Torpedo)

Nagrody 
33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 1998:

 Bramkarze
 Aleksandr Filimonow (Spartak)
 Rusłan Nigmatullin (Lokomotiw)
 Andriej Nowosadow (CSKA)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Dmitrij Parfionow (Spartak)
 Walerij Mińko (CSKA)
 Aleksandr Szmarko (Rotor)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
 Jewgienij Warłamow (CSKA)
 Andriej Kondraszow (Zenit)
 Dmitrij Ananko (Spartak)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
 Igor Czugajnow (Lokomotiw)
 Jewgienij Buszmanow (Torpedo/Spartak)
 Maksim Bokow (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Andriej Sołomatin (Lokomotiw)
 Dmitrij Chlestow (Spartak)
 Oleg Kornauchow (CSKA)

|width=25% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Siergiej Siemak (CSKA)
 Walerij Jesipow (Rotor)
 Dmitrij Chomucha (CSKA)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi pomocnicy
 Jegor Titow (Spartak)
 Aleksiej Smiertin (Lokomotiw)
 Alexandru Curtianu (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi pomocnicy
 Ilja Cymbałar (Spartak)
 Igor Janowski (Ałanija)
 Aleksiej Igonin (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Tichonow (Spartak)
 Wasil Baranau (Bałtika/Spartak)
 Jurij Drozdow (Lokomotiw)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Oleg Wierietiennikow (Rotor)
 Zaza Dżanaszia (Lokomotiw M.)
 Aleksandr Panow (Zenit)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Oleg Tieriochin (Dinamo)
 Igor Matwiejew (Rostsielmasz)
 Władimir Kulik (CSKA)

Zobacz też 
 Wysszaja liga (1997)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1997/1998)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (1998/1999)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej

Przypisy 

1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
1998 w Rosji